Древс () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Древс, Аннетте (род. 1966) — немецкая гребчиха.
 Древс, Артур (1865—1935) — немецкий философ, писатель и значительный представитель немецкого монизма.
 Древс, Берта (1901—1987) — немецкая актриса, супруга актёра Генриха Георге.
 Древс, Пауль (1858—1912) — немецкий профессор и протестант-богослов.
 Древс, Эгон (1926—2011) — западногерманский байдарочник, двукратный бронзовый медалист Олимпийских игр в Хельсинки (1952).

См. также 
 Древсен